Кнороз — украинская, белорусская и русская фамилия. Известные носители:
 Кнороз, Анна Михайловна (род. 1970) — советская и российская легкоатлетка.
 Кнороз, Владимир Сефанович (1905—1971) — советский гидротехник, профессор СПбГПУ.
 Кнороз, Иосиф Акимович (1856—?) — участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., полковник; кавалер ордена Св. Анны 4-й ст. с надписью «за храбрость» (1878), ордена Св. Владимира 4-й ст. (1902).
 Кнороз, Полина Алексеевна (род. 1999) — российская легкоатлетка.

Примечания